Астра може значити

 Астра (супутник)
 Астра (футбольний клуб)

Див. також 
 Айстра